Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин — ежегодное соревнование по шашкам. Первый чемпионат был проведён в 1975 году в Бендерах, последний — в 1991 году. Чемпионками страны становились одиннадцать спортсменок.

Призёры 

 Журнал «Шашки» 1989 №9, с.2.

Ссылки 
 Архив журнала «Шашки» 1959-1992
 Архив журнала «Шашки» 1959-1992 на сайте Checkers USA
 Статистика чемпионатов с 1975-1984, 1988 на сайте Шашки в России
 12-й чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин на сайте СДЮСШОР №17 по шашкам
 14-й чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин на сайте СДЮСШОР №17 по шашкам
 Журнал «Шашки» №10 1990
 Публицистический сборник «Локомотиву—50»
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов